— колишня японська тенісистка.
Здобула дев'ять одиночних та тридцять шість парних титулів туру ITF, один парний титул туру WTA.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 84 місце досягла 22 серпня 2005, парну — 13 місце — 11 листопада 2002 року.
В Кубку Федерації рахунок перемог-поразок становить 23–5.
Завершила кар'єру 2020 року.

Фінали WTA

Парний розряд

Фінали ITF

Одиночний розряд

Парний розряд

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Примітки

Посилання 

 
 
 

Японські тенісистки
Уродженці Токіо